Balanchine puede hacer referencia a:
George Balanchine (1904-1983), maestro de ballet y coreógrafo ruso-estadounidense; o
el cráter Balanchine en el planeta Mercurio, nombrado en honor del anterior.